Luis Suárez se poate referi la:

 Luis Suárez Miramontes, fost fotbalist și antrenor spaniol la FC Barcelona și Internazionale Milano.
 Luis Alberto Suárez, fotbalist uruguayan.
 Luis Fernando Suárez, antrenor de fotbal columbian
 Luis Suárez Fernández (născut 1924), istoric spaniol
 Luis Suárez (baseball), jucător de baseball cubanez la Washington Senator